Didier Rous (Montalban, 1970), ciclista francès professional entre 1993 i 2007
 Jean Rous (Prada de Conflent, 1908 - Perpinyà, 1985), advocat, periodista i escriptor
 Joseph Rous (Prada de Conflent, 1881 - Acs, 1974), polític nord-català diputat del 1932 al 1942
 Joseph Rous (Puigbalador, 1911 - ), membre condecorat de la Resistència nord-catalana durant la 2a. Guerra Mundial
 Peyton Rous (Baltimore, 1879 - Nova York 1970 ), patòleg i professor universitari nord-americà guardonat amb el Premi Nobel de Medicina
 Stanley Rous (Suffolk, 1895 - Guilford, 1986), àrbitre de futbol i president de la FIFA 1961-1974